Geografia:
 Massís del Mont Cenis, serralada dels Alps occidentals, entre Itàlia i França.
 Pas del Mont Cenis, pas de muntanya dels Alps a França.
 Llac del Mont Cenis, llac artificial als Alps francesos creat per la presa del Mont Cenis.
 Refugi del Petit Mont Cenis, refugi de muntanya prop del coll del Petit Mont Cenis.
 Cantó de Lanslebourg-Mont-Cenis, cantó francés a la Savoia.
 Lanslebourg-Mont-Cenis, municipi de la Savoia, al cantó del mateix nom.
 Moncenisio, municipi italià del Piemont.